Jan Kasprowicz (1860–1926) – poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz
 Jan Kasprowicz – pancerny Pułku 6. Pancernego „Dzieci Lwowskich”, kawaler Virtuti Militari